Лев Па́влович Ви́нник () — советский и российский сейсмолог, учёный-, , профессор.

Почётный член Американского геофизического союза, член Европейской академии.

Лауреат премий Гумбольдта (ФРГ) и Б. Б. Голицына (РАН, 1997),  (Европейский союз наук о Земле, 2004) и Гарри Рида (, 2014).

В настоящее время заведующий Отделением Внутреннего строения Земли Института физики Земли РАН.

Заслуги 
 Разработал и первым применил метод сейсмологических исследований путём обменных волн.

Ссылки 
 
 

Персоны без указанного места рождения
Лауреаты премии имени Б. Б. Голицына
Сейсмологи России
Сейсмологи СССР